Юрий Мельников:
 Мельников, Юрий Дмитриевич (род. 1943) — организатор здравоохранения, заслуженный врач России.
 Мельников, Юрий Иосифович (1922—1996) — советский поэт, журналист.
 Мельников, Юрий Михайлович (1928—2002) — советский и российский историк-американист, профессор Дипакадемии МИД РФ, заслуженный деятель науки РФ (1994).